Sermeq bezeichnet:
 Sermeq (Gletscher, Nanortalik), Gletscher im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sermeq (Gletscher, Nuuk), Gletscher im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sermeq (Gletscher, Paamiut) (Arsuk Bræ), Gletscher im Distrikt Paamiut, Grönland
 Sermeq (Gletscher, Upernavik) (Upernavik Isstrøm), Gletscher im Distrikt Upernavik, Grönland